William Clark este o combinație relativ frecventă în limba engleză de prenume și nume de familie.

Medii academice 

 William Bell Clark (1889 – 1968), istoric naval și business executive în domeniul reclamelor
 William George Clark (1821 – 1878), critic literar britanic și specialist în literatură shakespeariană
 William Robinson Clark (1829 – 1912), teolog canadian
 William J. Clark (născut în 1945), autor și istoric american
 William Bullock Clark (1860 – 1917), geolog american
 William S. Clark (1826 – 1886), savant american și pedagog din Massachusetts

Politică 

 William Clark (explorator) (1770 – 1838), explorator american și guvernator al Teritoriului Missouri, cunoscut mai ales pentru parteneriatul său cu Meriwether Lewis din foarte cunoscuta Expediția Lewis și Clark
 William Clark (congressman) (1774 – 1851), politician american, membru al Congresului Statelor Unite de Pennsylvania și Trezorier al Statelor Unite
 William Clark, Jr. (1798–1871), politician american și semnatar al Declarației de independență a Republicii Texas
 William Clark, Jr. (1828–1884), politician american și legislator al statului Texas
 William Clark, Jr. (ambasador) (născut în 1930), fost ambasador al Statelor Unite în India
 William Clark, Baron Clark of Kempston (1917 – 2004), politician britanic
 William Andrews Clark (1839 – 1925), politician american, "baron al cuprului" și senator al Senatului american din partea statului Montana; tatăl lui William Andrews Clark, Jr.
 William Mortimer Clark (1836 – 1917), politician canadian
 William P. Clark, Jr. (născut în 1931), politician american, fost ministru al afacerilor interne
 William Ramsey Clark, mult mai bine cunoscut ca Ramsey Clark (născut în 1927), politician american, fost Procuror federal al SUA
 William Thomas Clark (1831 – 1905), soldat american și congressman al statului Texas (între 1869 – 1872)
 William Clark (politician, Alberta) (1869 – 1913), politician din provincia Alberta, Canada

Sport 

 William Clark (fotbalist), manager de fotbal din Scoția
 William Nuschler Clark (născut în 1964), jucător profesionist de baseball american
 William Clark (arte marțiale), sportiv american practicant de arte marțiale
 William Clark (schior), schior canadian și competitor olimpic
 Billy Clark, fotbalist englez

Alte nume  

 William Clark (judecător) (1891 – 1957), judecător federal american
 William Clark (soldat), soldat al American Civil War și deținător al Medaliei de onoare (Medal of Honor)
 William Andrews Clark, Jr. (1877 – 1934), violinist american și fondator al Los Angeles Philharmonic, fiu al lui William Andrews Clark, Sr.
 William Henry Clark (1854 – 1925), episcop american al Bisericii metodiste libere (Free Methodist Church)
 William Clark (inventor) (1821 – 1880), inginer civil britanic și inventator
 William Tierney Clark (1783 – 1852), inginer englez și proiectant de poduri
 William Clark (preot catolic) (1568 – 1603), preot romano-catolic englez și conspirator

Vezi și 

 William Clarke (dezambiguizare)
 Will Clark (dezambiguizare)
 Willie Clark (dezambiguizare)